Curtius steht für:
 Curtius, römischer Gentilname des Geschlechts der Curtier
 Curtius (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Curtius (Lübecker Familie), Hanseatengeschlecht
 Curtius (Mondkrater), benannt nach Albert Curtz
 Curtius-Syndrom, veraltete Bezeichnung für eine Hemihypertrophie (lateinisch Dysfunctio pluriglandularis dolorosa)
 Lacus Curtius, antikes Monument auf dem Forum Romanum in Rom

Curtius der römische Gentilname folgender Personen:
 Gaius Curtius Iustus, römischer Konsul 150
 Marcus Curtius, römischer Held

Siehe auch:
 Donker Curtius
 Curti